«Сысой Великий» — 74-пушечный линейный корабль Балтийского флота России.

Назван в честь древнего подвижника аввы Сисоя Великого (V век).

Постройка 
Был заложен в 1820 году, спущен на воду а. После спуска на воду в 1822 году корабль перешёл из Архангельска в Кронштадт.

История службы 
В 1825 году корабль ходил в практическое плавание в Балтийское море, а в следующем году с эскадрой Р. В. Кроуна ходил в Северное море до Доггер-банки.

В 1825 году на корабле совершил путешествие из Ревеля в Петербург русский поэт князь Пётр Андреевич Вяземский.

10 июня 1827 года с эскадрой адмирала Сенявина «Сысой Великий» вышел из Кронштадта и в районе Красной Горки принимал участие в манёврах, за которыми наблюдал император Николай I. После показательных выступлений отправился в Англию и 28 июля пришёл в Портсмут, откуда ушёл 12 августа и 13 сентября вернулся в Кронштадт.

В 1828 корабль находился на рейде у Кронштадта, на корабле проводилось обучение экипажа.

В 1829 и 1830 годах «Сысой Великий» выходил в практические плавания в Балтийское море

В 1837 году корабль был разобран в Кронштадте.

Командиры 
Командирами корабля служили:
 1822 — Ф. В. Кандлер
 1825 — Н. Г. Казин
 1826—1829 — А. А. Дурасов
 1830 — И. Е. Гаврино

См. также 
 Список парусных линейных кораблей Российского Императорского флота

Примечания

Литература 
 
 
 

Парусные линейные корабли Балтийского флота Российской империи